Varie isole portano il nome Cameron tra cui:
Isola Cameron dell'arcipelago Windmill (Antartide).
Isola Cameron, isola artica canadese del territorio Nunavut.